Les mots xanthus (masculin), xantha (féminin) et xanthum (neutre) sont les trois formes de nominatif singulier d'un adjectif latin signifiant « jaune ».

Sciences et techniques 
 En astronomie et en planétologie, (4544) Xanthus est un astéroïde Apollon.
 En taxonomie, les mots xanthus, xantha et xanthum sont employés comme épithète spécifique ou nom subspécifique pour nommer de nombreuses espèces et sous-espèces de couleur jaune ou dont un élément remarquable est jaune. Pour les espèces et sous-espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : xanthus, xantha, xanthum.

Sciences humaines et sociales 
 Xanthus est le nom que les Romains donnaient à un petit fleuve du sud-ouest de l'Anatolie, aujourd'hui nommé l'Eşen Çayı.

Voir aussi 
  (adjectif latin de sens voisin)

Épithète spécifique